Красногорское городское поселение — ряд муниципальных образований в России:

 Красногорское городское поселение — в Красногорском районе Брянской области.
 Красногорское городское поселение — в Еманжелинском районе Челябинской области.

См. также 
 Городское поселение Красногорск — муниципальное образование в Красногорском районе Московской области.
 Красногорское сельское поселение
 Красногорский район
 Красногорское
 Красногорск (значения)
 Красногорский